Skeleton Man – romanzo di Tony Hillerman del 2004
 Skeleton Man – film del 2004 diretto da Johnny Martin